

Brasil 
 Rádio Nacional — ou Radiobrás; rede pertencente à EBC (Empresa Brasil de Comunicação) que possui, entre outras, as seguintes emissoras:
 Rádio Nacional do Rio de Janeiro
 Rádio Nacional de Brasília
 Nacional FM
 Rede Nacional de Rádio

Outros países 
 Rádio Nacional de Angola — emissora pública
 Rádio Nacional Chuváchia — da república russa da Chuváchia
 Rádio Nacional de Espanha
 Radio Nacional del Paraguay
 Rádio Nacional da China

Nacional